Kurmainzisches Schloss steht für:

 Kurmainzisches Schloss (Tauberbischofsheim) in Tauberbischofsheim, Baden-Württemberg
 Kurmainzisches Schloss Wörth in Wörth am Main, Bayern, siehe Schloss Wörth (Wörth am Main)
 Kurmainzisches Schloss Steinheim in Hanau-Steinheim, Hessen, siehe Schloss Steinheim
 Kurmainzisches Schloss Johannisburg in Aschaffenburg, Hessen, siehe Schloss Johannisburg